

Astronomia
 2383 Bradley – asteroide della fascia principale
 Mons Bradley – mons lunare
 Rima Bradley – struttura geologica lunare

Geografia
Regno Unito
 Bradley – parrocchia civile del Cheshire
 Bradley – parrocchia civile del Derbyshire
 Bradley – parrocchia civile del Lincolnshire
Stati Uniti d'America
 Bradley – census-designated place della Contea di Monterey, California
 Bradley – census-designated place della Contea di Greenwood, Carolina del Sud
 Bradley – città della Contea di Clark, Dakota del Sud
 Bradley – villaggio della Contea di Kankakee, Illinois
 Bradley – città della Contea di Penobscot, Maine
 Bradley – città della Contea di Grady, Oklahoma
 Bradley – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale
 Bradley – città della Contea di Lincoln, Wisconsin

Onomastica
 Bradley – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Bradley

 Al Bradley, pseudonimo di Alfonso Brescia – regista italiano
 Alex Bradley – ex cestista statunitense
 Avery Bradley – cestista statunitense
 Ed Bradley – giocatore di football americano statunitense
 Ed Bradley – giornalista statunitense
 Harold Bradley – pittore, attore e cantante statunitense
 Jackie Bradley Jr. – giocatore di baseball statunitense
 John Bradley – attore inglese
 Timothy Bradley – ex pugile statunitense
 Tony Bradley – cestista statunitense
 Tony Bradley, pseudonimo di Tony Bevilacqua – musicista e chitarrista statunitense

Cognomi composti
 Marion Zimmer Bradley – scrittrice, glottoteta e curatrice editoriale statunitense
 Peter Bradley-Fulgoni – pianista inglese

Altro
 Aeroporto Internazionale Bradley – aeroporto sito tra il Massachusetts ed il Connecticut
 M2/M3 Bradley – veicoli corazzati per fanteria (IFV) e da cavalleria (CFV) statunitensi
 Isaiah Bradley, conosciuto anche come Capitan America Nero – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
Charles Bradley
David Bradley
Michael Bradley
Richard Bradley
Stephen Bradley